
Morava poate fi:

Râuri 
 Râul Morava care străbate Cehia, Slovacia și Austria
 Râul Morava care străbate Serbia

Localități 
Dolní Morava (Niedermohrau), din Districtul Ústí nad Orlici,  Cehia cu localitățile:
Horní Morava (Obermohrau)
Velká Morava (Großmohrau) 
 Malá Morava, sat din Districtul Šumperk , regiunea Olomouc, Cehia
 Morava Banovina, provincie din Regatul Iugoslavia, între 1929 și 1941
 Morava, Kočevje, sat din comuna Kočevje, Slovenia
 Pomoravlje (regiune) ("regiunea Morava"), regiune geografică din Serbia

Munți 
Morava (munte), munte din Albania, lângă Korca

Regiuni 
Moravia (Mähren), Cehia

Vezi și
March (dezambiguizare)